Termenul „Guinea” se poate referi la:
Țări
Republica Guineea
Guineea-Bissau
Guineea Ecuatorială
Papua Noua Guinee
Regiuni
Guineea (regiune) în Africa Centrală
Insule
Noua Guinee
Localități
Localitate în provincia Álava, Spania
Localitate pe insula El Hierro, Insulele Canare

Vezi și
Golful Guineei
Tim Guinee (n. 1962), actor american
Mondedă britanică de aur, guinee